het jaar 1600
1600/1800 (elektrische locomotief), een locomotiefserie van de Nederlandse Spoorwegen
Nokia 1600, een mobiele telefoon
Volkswagen Type 3, ook wel Volkswagen 1600